McRoberts ist der Familienname folgender Personen:

 Bob McRoberts (1874–1959), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Briony McRoberts (1957–2013), englische Schauspielerin
 Josh McRoberts (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Justin McRoberts (* 1974), US-amerikanischer Musiker
 Samuel McRoberts (1799–1843), US-amerikanischer Politiker

McRoberts bezeichnet außerdem:

 McRoberts (Kentucky), einen Ort in den Vereinigten Staaten